Плопу () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Плопу.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Поду-Туркулуй.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Гура-Каліцей.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Арменіш.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Хурезань.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Дерменешть.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративно підпорядковується місту Янка.
 Плопу () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Тіту.